YS steht für:
 Régional Compagnie Aérienne Européenne (IATA-Code), eine Tochtergesellschaft von Air France
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus El Salvador
 eine Buchstabengruppe zur Kennzeichnung von Booten in den Niederlanden
 Yottasiemens, SI-Einheit für 1024 Siemens (Einheit), siehe Vorsätze für Maßeinheiten
 Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, eine norwegische Gewerkschaft

YS als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Sheffield
 Norwegen: Narvik in der Provinz Nordland
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

Ys steht für:
 Ys, eine sagenumwobene versunkene Stadt in der Bretagne
 Ys (Album) ist der Name des zweiten Albums der Künstlerin Joanna Newsom
 Ys (Computerspiel) ist eine Computerspielreihe, die auch als Anime verfilmt wurde
 Ys (Brettspiel) ist ein Brettspiel von Cyril Demaegd
 Yottasekunde, SI-Einheit für 1024 Sekunden, siehe Vorsätze für Maßeinheiten

yS steht für:
 Yoktosiemens, SI-Einheit für 10−24 Siemens (Einheit), siehe Vorsätze für Maßeinheiten

ys steht für:
 Yoktosekunde, SI-Einheit für 10−24 Sekunden, siehe Vorsätze für Maßeinheiten

Abkürzung